Gunnarstorp kan syfta på:

Gunnarstorp – en tätort i Bjuvs kommun i Skåne län
Kulla Gunnarstorps slott – ett slott i Allerums socken i Helsingborgs kommun
Vrams Gunnarstorps slott – ett slott i Norra Vrams socken i Bjuvs kommun